Galerius ist der Name folgender Personen:

 Galerius (voller Name Gaius Galerius Valerius Maximianus; * um 250–311), römischer Kaiser
 Gaius Galerius, Präfekt der Provinz Ägypten

 Publius Galerius Trachalus, römischer Senator und ordentlicher Konsul im Jahr 68
Siehe auch:
 Galerus